Il Collio Goriziano Chardonnay è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino.
odore: delicato, caratteristico.
sapore: asciutto, pieno, aromatico.

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Gorizia  (1990/91)  2957,26  
Gorizia  (1991/92)  3115,07  
Gorizia  (1992/93)  5162,02  
Gorizia  (1993/94)  5422,63  
Gorizia  (1994/95)  4707,13  
Gorizia  (1995/96)  4497,19  
Gorizia  (1996/97)  5571,35

Vini DOC della provincia di Gorizia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Chardonnay